Torre Blanca steht für:

Torre Blanca (Los Urrieles), Berg in Spanien.
Torre Blanca (Albarracín), Stadtbefestigung in Albarracín, Teruel.
Torre Blanca (Sevilla), Stadtbefestigung in Sevilla.